

Patronyme 

 Andreas Schillinger (1983-), coureur cycliste allemand ;
 Joseph Schillinger (1895-1943), compositeur, professeur et théoricien de la musique soviétique devenu américain ;
 Patricia Schillinger (1963-), femme politique française ;
 Shann Schillinger (1986-), joueur américain de football américain ;
 Florian Schillinger (1985-), ancien spécialiste du combiné nordique allemand.

Personnage de fiction 
 Vernon Schillinger, personnage de fiction de la série télévisée Oz.

Autres 
 Système de composition musicale de Schillinger, créé par Joseph Schillinger.

Voir aussi 
 Schilling
 Schillingen